Ящик — транспортна тара.
 Ящик — кузов воза, саней.
 Ящик — закрита палубою споруда на верхній палубі, що розташована хоч би від одного з бортів судна на відстані далі ніж на 0,04 ширини судна і не має дверей, вікон чи отворів у зовнішніх перегородках.

Див. також 
 Чорний ящик
 Коробка
 Шухляда
 Скринька
 Скриня
 Ящик Еджворта

Примітки